Amanda Friedland a été le vrai nom de l’actrice pornographique Shyla Stylez après son mariage en 2002 avec Bob Friedland , d’avec qui elle a divorcé l’année suivante.
 Amanda Friedland est une costumière, ayant notamment travaillé sur les films La Maison des mille morts (2003), Vampires 3 : La Dernière Éclipse du soleil (2005),  (2005) et Autopsy (2008).